Xu Yifan e Zheng Saisai erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte nei quarti di finale da Johanna Konta e Maria Sanchez.

In finale Raquel Kops-Jones e Abigail Spears hanno sconfitto Darija Jurak e Anastasija Rodionova con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Xu Yifan /  Zheng Saisai (quarti di finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (campionesse)

 Darija Jurak /  Anastasija Rodionova (finale)
 Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (semifinale)

Wildcard 
  Julija Bejhel'zymer /  Kristýna Plíšková (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2016
WTA Tour 2016